Сергей Дмитриевич Хоменко (1914—1981) — сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Сергей Хоменко родился 14 сентября 1914 года в селе Максим (ныне — Козелецкий район Черниговской области Украины). После окончания ремесленной школы в Чернигове работал плотником, столяром на шахтах в Донбассе, позднее поступил на службу в военизированную охрану Киевского речного порта. В 1936—1938 годах Хоменко служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В январе 1944 года он повторно был призван в армию. С марта того же года — на фронтах Великой Отечественной войны, в звании сержанта командовал отделением 1176-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

16 июля 1944 года во время боя за село Торки отделение Хоменко ворвалось в немецкие траншеи. В том бою Хоменко лично уничтожил немецкий пулемёт, благодаря чему батальон успешно продвинулся вперёд. 24 июля 1944 года Хоменко одним из первых переправился через реку Сан и протянул через неё канат, благодаря чему переправился весь батальон. В бою на плацдарме он отразил 2 контратаки немецких войск, уничтожив 12 солдат противника. 29 июля во время переправы через Вислу в районе населённого пункта Лонжак к юго-западу от Сандомира Хоменко первым форсировал реку и возглавил группу прикрытия переправы. В том бою он лично уничтожил 30 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Сергей Хоменко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4591.

В 1946 году Хоменко был демобилизован. Проживал в Киеве, работал начальником команды военизированной охраны Днепровского бассейна на Киевском шлюзе. Умер 21 января 1981 года, похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.

Был также награждён рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Звёзды доблести боевой. — Львов: Каменяр, 1968.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище